Cet article présente les personnages de la série télévisée El Internado.

Professeurs et employés de la Lagune noire

Alicia Corral (Cristina Marcos) 
Inspecteur de police infiltrée dans l'internat. Quelque peu maladroite et assez déboussolée, Alicia correspond assez bien au stéréotype du professeur de philosophie. Cependant, c'est un personnage jeune et ses méthodes sont loin d'être archaïques : elle sait comment intéresser ses élèves. Dès son arrivée, elle sera l'amie d'Elsa qui l'aidera à s'infiltrer dans l'internat. Elle a découvert que Martín avait séquestré son fils et ce dernier lui confessa que son père a tué Joaquín à son corps défendant. À la fin de la sixième saison, elle arrêtera Clara et sauvera Irene et son fils Samuel.

Amelia Henninger Roldán/Amelia Ugarte Roldán (Marta Hazas) 
Institutrice. Elle entre à l'internat sur ordre de Camilo, travaillant pour le compte du projet Géminis. C'est le seul moyen pour que son frère, Fernando, reste en vie : sans le traitement spécial fourni par le projet Géminis, il mourrait de la grave maladie qui le menace. C'est ainsi qu'Elsa l'embauche à l'internat.

À l'internat, elle sera l'amie d'Elsa, mais leur amitié ne résistera pas à la chute d'Evelyn dans le puits car Elsa, jugeant cet incident comme étant une grave erreur, décide le renvoi d'Amelia. Même si, finalement, Elsa défend Amelia devant la mère d'Evelyn qui exige son expulsion, Amelia ne pourra reconquérir son amitié celle-ci se reportera sur María. 

Elle était fiancée à Pedro qu'elle a laissé tomber après l'avoir vu embrasser Elsa dans la cuisine et que Pedro lui a avoué être amoureux d'Elsa. Après cela, Amelia commence à flirter avec Mateo mais cette liaison n'aboutira jamais car, en plein travail du projet Géminis (elle doit se rapprocher de Marcos), elle tombe amoureuse de Marcos et entament une relation qui sera découverte par Elsa qui l'invitera à quitter à nouveau l'école. Mais Noiret réussit à lui faire réintégrer l'internat à condition qu'elle continue de travailler pour eux.

Amelia, sous la menace constante de la mort de son frère, vole toutes les preuves amassées par les enfants, 
soutire des informations à Marcos et fait un faux témoignage afin de faire accuser Pedro du meurtre de Mateo. Amoureuse de Marcos, elle continue cependant sa relation secrète avec lui. Elle découvrira Fermín (Carlos Almansa) abattu dans la salle du trésor. Amelia décide de le sauver. Pendant l'été, son frère se suicide afin que sa sœur ne soit plus obligée de travailler pour le projet Géminis. Elle découvre qu'elle est enceinte de Marcos et revient à l'internat pour collaborer, cette fois-ci volontairement, au projet Géminis, à cause d'une maladie dont souffre son enfant à venir. 

Il a été récemment révélé que son fils a un facteur Rhésus différent du sien et de son supposé père (Marcos), ce qui indique que le père de son enfant est une autre personne, chose qu'Amelia pense impossible. Son supposé enfant est le résultat d'une insémination artificielle effectuée par le projet Géminis en vue de le substituer à Samuel.

À la fin de la sixième saison, Hugo ordonne à Lucía de l'assassiner afin de sauver l'enfant. La saison s'achève sur une inconnue : Lucía l'a-t-elle tuée ou l'a-t-elle sauvée ?

Antonio (Manuel Jurado) 
Garde forestier et jardinier de l'internat. En plus de ses tâches de garde forestier et de jardinier, il surveille les portes de l'internat. Il a surpris une fois les enfants s'échappant de l'école. Il sait des choses sur Pablo et associe ce dernier à l'attaque d'un des chevaux de l'internat. C'est lui qui a trouvé le cadavre de Cayetano. Il sait qu'Elsa céda au chantage exercé par Julia et la laissa partir avec celui qu'il croyait être son père (qui est en fait son beau-père).

Son chien, Gustavo, déterre le tournevis de Toni et Antonio va le lui rendre. Gustavo trouva également le cadavre de Joaquín et mourut, lors de la sixième saison, attaqué par la loup de Camilo Belmonte.

Arturo (Damián Alcolea) 
Concierge de l'école remplaçant l'ancien, Gerardo. Il passe les appels, distribue le courrier et les colis et effectue d'autres petites tâches.

Carlos Almansa/Fermín de Pablo (Raúl Fernández de Pablo) 
Cuisinier, agent infiltré à l'internat. Enfant, il était au courant des tortures subies par sa grand-mère par le projet Géminis et, plus tarde, il fut présent lors de l'assassinat de son père par un membre du même groupe. Ce dernier lui vola un œuf de Fabergé qui appartenait à la famille.

Bien plus tard, il fut emprisonné en même temps que sa compagne, Aurora Bernal, pour le vol d'un tableau dans une église. Carlos sortit de prison grâce à son nouveau chef, Saúl, afin d'intégrer une organisation secrète en quête de justice. Sur ordre de Saúl, il fut infiltré à l'internat en tant que cuisinier, sous la fausse identité de Fermín de Pablo. 

Il commença à avoir des résultats avec l'arrivée de celle qui deviendra sa fiancée, María. Il trouva deux des objets qu'on lui avait ordonné de retrouver afin de s'assurer que c'était le bon endroit. Le premier était une montre, possédée par Héctor et, le second, une broche sur la poupée de Paula, qui avait appartenu à Elsa et Pablo Fernández qu'il a pu croiser à l'internat. Après avoir remis ce second objet à son contact, ce dernier mourut et Fermín dut se défaire du cadavre. Il a eu des problèmes avec son contact le jour où il devait le retrouver, un membre du projet Géminis tenta de le tuer.

Carlos, soigné par la femme de ménage, confirma ses doutes et, malgré ses problèmes avec María qui découvrait des choses sur lui, il trouva le Triptyque de l'épiphanie de Jérôme Bosch, mais il ne put le remettre à son contact, étant tombé dans une trappe. Plus tard, il découvrit que ce dernier avait été assassiné par Iván, voulant protéger la femme de ménage, et l'aida à le couvrir. Il se débarrassa du triptyque, sous la pression de Nora, une nouvelle infiltrée de l'organisation qui mourut, plus tard, dans ses bras, et par amour pour María. Il mena son chef à la trappe des souterrains et Nora y pénétra.

Saúl tenta de se débarrasser de lui avec un dard empoisonné, mais Carlos réussit à lui délivrer Sandra Pazos et il fut absous. 
Carlos réussit à trouver la salle du trésor et découvrit que l'assassin de son père, qu'il pensait d'abord être Saúl, était Joaquín Fernández, le père d'Elsa. Mais, allant plus avant, il découvrit que son père avait tué trois personnes (du projet Géminis), l'un d'eux étant le père d'Amelia, par vengeance de ceux qui avaient fait des expériences sur lui lorsqu'il était enfant. De plus, il découvrit qu'Amelia, victime d'un chantage sur son frère, travaillait pour l'ennemi.

À la fin de la quatrième saison, Fermín révèle sa véritable identité à Joaquín puis l'emmène au bois pour le tuer. Mais, finalement, ils se rendent à al salle du trésor où Joaquín réussit à leur fausser compagnie en éteignant la lumière lorsque Fermín allait se saisir de l'œuf qu'il avait volé à son père, le laissant inconscient et l'enfermant. Amelia, à la fin de l'épisode, le retrouve.

Dans la cinquième saison, sa mère meurt. Il essaie de récupérer María, remet tous les biens de la salle du trésor au vieux et s'allie à Rebeca pour enquêter sur les nazis recherché. Il a aussi un va-et-vient avec Amelia qui s'étonne de son retour, mais qui lui donne des informations lorsqu'il lui promet d'aider son frère Fernando. Amelia lui offre, à la fin de la saison, une information vitale qui permettrait d'arrêter l'organisation nazie, mais il est découvert par Camilio Belmonte. Cependant, Carlos réussit à se débarrasser de Camilo et fuit la scène.

Dans la sixième saison, il sauve María de l'asile psychiatrique où elle a été internée, ils se réconcilient puis, avec son aide, donnent à Noiret une fausse information. Ils croient le tenir jusqu'à ce que soient installées des caméras cachées qui permettront de les démasquer. 

À la fin de cette sixième saison, il est capturé par Hugo qui lui injecte le virus et, à la fin de l'épisode, ils se réveille sur un banc, habillé en mendiant. Deux jours plus tard, la capsule injectée doit éclater et commencer la propagation du virus à toutes les personnes présentes autour de lui.

Clara Sáez de Tejada (Natalia López) 
Exigeante, rigoureuse et tenace, Clara, la nouvelle professeur de danse, sait ce qu'elle veut et quel chemin suivre pour atteindre ses objectifs.

Son assurance lui a parfois fait subir l'antipathie de ses proches. Cette jeune enseignante a du mal à communiquer avec les autres et son impressionnant physique la dessert plus souvent qu'il ne la sert. Elle était en Grèce et aida Andrés à s'échapper. Elle travaille pour le projet Géminis et c'est elle qui enleva Irene Espí.

Alicia l'arrête lors du dernier épisode de la sixième saison.

Elsa von Klaus Campos/Elsa Fernández Campos (Natalia Millán) 
Directrice de l'internat et professeur d'histoire, après avoir été chef d'études. Elle a passé son enfance à l'orphelinat Lagune noire où son père, marié à Alicia, était directeur.

Elle est la jumelle de Pablo, le gnome, ami de Paula, ce qu'elle n'apprit que bien plus tard. Elle lui offrit une poupée en échange d'une boîte à musique qu'il lui avait offert. Elle y connut Samuel, bien qu'elle n'ait jamais su qu'il n'était autre qu'Héctor de la Vega qu'elle rencontra bien des années plus tard en aidant son père à vendre le bâtiment de l'orphelinat.

Elsa commença à sortir avec Héctor qui l'embaucha en tant que chef d'études de l'internat. Là, Elsa se lie d'amitié avec Amelia avec qui elle prendra ses distances après la chute d'Evelyn dans le puits, elle vit avec son meilleur ami, Pedro, qui deviendra son amant lors de ses mauvaises passes avec Héctor. Elle se dispute souvent avec Héctor et l'une de ces disputes concerne Maria, la femme de ménage, qu'elle déteste par jalousie. Elsa accepte la charge de professeur d'histoire lorsque Héctor renvoie Alfonso, après qu'il l'a prévenu qu'Elsa savait des choses. Elle devient directrice lorsque Héctor démissionne, refusant de renvoyer cinq élèves.

De plus, Elsa découvrira, grâce à Paula, Evelyn et Jacinta, qu'elle a un frère jumeau. En le rencontrant, Elsa tombe et fait une fausse couche. Après cet accident, elle se retrouve dans l'incapacité de concevoir. Elle s'absente de l'internat après avoir tenté de se suicider et, à son retour, elle s'aperçoit que Nora est la professeur d'histoire. Pour couronner le tout, Héctor découvre son infidélité avec Pedro et demande le divorce.

Elsa découvre que Miguel est le petit-fils de son père. Elle commence à flirter avec Noiret et cela provoque la jalousie de Pedro. Pedro prévient Elsa qu'il a vu Noiret avec un cadavre, mais elle ne le croit pas. Plus tard, elle apprend que Pedro a eu un accident de voiture et que l'on a trouvé le cadavre de Mateo dans son coffre, ce qui fait qu'il se retrouve accusé de meurtre. Peu après, Pedro est déclaré mort par suicide en laissant une prétendue lettre de suicide dans laquelle il avoue le meurtre de Mateo.

Elle a eu une relation avec Jacques Noiret lequel lui obtint la garde de Samuel. Plus tard, elle perd l'enfant qui a été donné pour mort, mais c'est Fermín qui l'a rendu à sa véritable mère, Irene Espí. La perte de l'enfant dégrade sa relation à Noiret qui l'humilie en permanence. Fatiguée et après avoir reçu une gifle, Elsa fait chanter Noiret et récupère son poste de directrice du centre. À la fin de la saison, Elsa croise inopinément Sandra Pazos qui était revenue à l'internat afin de fuir avec sa famille, portant Samuel en bras et qu'Elsa reconnaît alors. Mais Irene s'enfuit avec le bébé et Elsa porte plainte pour enlèvement.

Dans la sixième saison, elle aide Alicia à s'infiltrer dans l'internat et découvre que son père est mort. Après la disparition d'Héctor, elle se propose de devenir la tutrice légale de Marcos et Paula. Lors de l'avant-dernier épisode de la saison, Jacinta lui raconte la vérité sur Joaquín. Lors du dernier épisode de cette sixième saison, Vicky raconte en plein cours la vérité sur la Lagune noire et la mort de Carolina.

Les scènes dans lesquelles elle apparaît enfant, Elsa est interprétée par Coral Martín.

Guillermo Álvarez Pascual/Emilio Galván Moreno/Martín Moreno Rodríguez (Ismael Martínez) 
Il apparaît lors de la quatrième saison, fuyant la police pour avoir enlevé son fils, Lucas, dont la mère voulait l'emmener en Argentine. Lucas est asthmatique et il prédit l'avenir lors de rêves humides. Martín est l'un des élèves qui habitaient l'internat lorsqu'il était un orphelinat.

Il occupe, à l'internat, le poste de professeur de mathématiques et de sciences. Dans le chapitre 25, La Salle du trésor, son fils découvre l'entrée secrète des vengeurs menant au grenier, cachée dans l'armoire de la chambre de son père. Il y découvre une machine à écrire assez particulière : la lettre « a » est frappée décalée vers le haut par rapport aux autres caractères. Il découvre que cette machine a appartenu à Jacinta grâce à une lettre envoyée à son père comparée à un texte tapé par son fils sur cette machine. Cette lettre lui révélait qu'il avait été adopté dans d'étranges circonstances et que son véritable nom est Emilio Galván.

Il connaît les parents de Marcos et Paula, il apparaît d'ailleurs en leur compagnie sur une photographie. On apprend que lui et Sandra Pazos (Irene Espí) s'entraidaient par le biais d'un livre. Le couple Novoa Pazos et Emilio avait rendez-vous en Grèce afin de rencontrer un certain Apolo, membre d'Ottox, qui voulait les aider à démanteler la compagnie, mais, en arrivant, il ne trouve qu'Andrés qui le frappe. À son éveil, s'ensuit une bagarre et il tire sur Andrés qui tombe à l'eau.

Dans le chapitre 34, il arrive, en cherchant son fils, dans la chambre de Jacinta où il trouve Joaquín lui pointant une arme. Afin d'éviter la réalisation de son rêve, Lucas, qui était caché, essaie de l'empêcher, faisant ainsi Joaquín tirer sur son père. Cependant, il n'est que blessé et Martín le tue grâce au tournevis de Toni alors qu'il allait tirer sur Jacinta. Au début de la cinquième saison arrive le nouveau professeur d'histoire, Rebeca, qui tombe amoureuse de Martín bien que, grâce à son pouvoir de connaître les sombres de secrets des gens rien qu'en les touchant, elle apprend qu'il a tué Joaquín.

Dans la sixième saison, il devient le nouveau chef d'études. À nouveau en le touchant, Rebeca voit comment il a tiré sur Andrés. Alicia Corral (le policier infiltré) découvre qu'il a enlevé son fils et qu'il le retient. Pendant l'interrogatoire, il apprend que sa femme est morte dans un accident de voiture et il avoue avoir tué Joaquín en légitime défense et passe un marché afin de pouvoir réintégrer l'internat.
Martín ne voulait que sauver Irene car il avait appris qu'Andrés faisait partie du projet Géminis. Il réussit à entrer communiquer avec Apolo, le contact d'Irene, afin d'obtenir en preuve un échantillon du virus et en finir ainsi avec Ottox. Apolo s'est révélé être Daniel, le frère jumeau de Hugo que ce dernier finira par tuer. Il finit par obtenir cet échantillon mais, à la suite du bris accidentel de la fiole, le virus s'est répandu dans l'école.

Hugo Alonso Sanz (Javier Ríos) 
Hugo, le nouveau professeur d'éducation physique, n'est pas un nouveau venu à l'internat.

On apprend qu'il y a passé son adolescence en tant qu'élève, apprécié et estimé par ses camarades et professeurs, surtout par Héctor, qui l'a toujours considéré comme son élève préféré.

Un accident mit fin à sa carrière sportive et, à peine quatre ans après avoir quitté l'école, il s'y retrouve en tant que professeur. Lors de la cinquième saison, Héctor, qui traversait une période sombre et trouble, vit alors accourir son ami afin de lui prêter main-forte.

Sa jeunesse et son caractère ouvert séduisent les élèves avec qui il noue des relations privilégiées. Il apprécie le concept éducatif d'Héctor et il semble que ce ne soit pas le seul point commun qu'il ait avec son ancien professeur puisqu'il semble également charmé par María. Mais l'on apprendra très vite que cette attirance est feinte puisqu'il finira par la faire interner en hôpital psychiatrique, car il fait partie du projet Géminis. Il a un frère jumeau, Daniel, qu'il frappe honteusement à terre afin d'être l'élu de Wulf.

Hugo est un être froid et impitoyable. Il dirige tous les membres d'Ottox, sauf Wulf, et chaque élan d'affection qu'il semble manifester n'est que manœuvre afin de se bâtir un personnage et ne pas être découvert.

Lors de la sixième saison, il tue son frère, Daniel, injecte le virus à Fermin et l'abandonne dans la rue parmi les autres mendiants afin que le virus se répande.

Son personnage enfant est interprété par Javier Alba.

Jacinta García Aparicio (Amparo Baró) 
Âgée de 69 ans, Jacinta est la gouvernante de l'internat, où elle est aimée et réclamée de tous, tant élèves que professeurs. Elle a vu le jour au sein d'une humble famille. Mue par une grand élan de surpassement de soi, elle montre rapidement en ville où elle découvre la vie et se forge à force de volonté, étant une femme autodidacte et combative.

En revenant sur ses terres d'origine, elle trouva du travail dans l'orphelinat la Lagune noire, où elle put laisser libre cours à son instinct maternel en aidant les enfants avec lesquels elle a toujours su nouer une relation particulière : elle les maintient toujours à une certaine distance mais eux ne peuvent vivre sans elle.

Elle eut une relation amoureuse avec le directeur de l'orphelinat, Joaquín Fernández. De leur union naquit une fille, mais Jacinta dut s'en séparer et la confier à sa sœur. Sa fille ne lui pardonna jamais cet abandon et ce, malgré toute une vie passée par Jacinta à le regretter. Elle s'occupa de Pablo, frère jumeau d'Elsa, rejeté par ses parents. Après la mort d'Alicia, elle lui demanda d'aller vivre dans une grotte située dans le bois.

Après la fermeture de l'orphelinat, Jacinta alla trouver sa fille pour lui demander pardon, mais celle-ci la repoussa. Elle se retrouva dans la rue, vivant en indigente, en compagnie d'une SDF, « la Mari ». Elle se retrouva mêlé à un dénouement sanglant dont elle échappa grâce à l'arrivée soudaine d'Héctor, qui racheta l'orphelinat et lui proposa d'y aller avec lui. Des années plus tard, elle reçut une lettre du tribunal pour comparution au sujet de la disparition de la SDF et se remémorera ce sinistre passé. Alors qu'elle doit subir un greffe cardiaque, sa fille décide de venir la voir afin que les petits-enfants puissent connaître leur grand-mère. Mais, sur la route, la famille est emportée par un accident de voiture dont seul Miguel, 13 ans, en réchappe. L'enfant est alors confié à sa grand-mère. Mais Miguel n'est pas vraiment enchanté par cette nouvelle vie avec cette vieille femme qu'il ne connaît pas.

Tout comme Elsa, elle semble en savoir bien plus qu'elle ne veut le dire. Jacinta, qui est l'une des personnes ayant passé le plus de temps dans l'établissement, a un attachement particulier à Héctor/Samuel Espí qu'elle a aidé, enfant, à se sauver.

Durant le chapitre 34, alors qu'elle allait mourir sous les balles du père d'Elsa, elle est sauvée par Martín.

Son rôle est tenu, dans les scènes de flash back, par Carolina Lapausa.

Jacques Noiret (Carlos Leal) 
Jacques Noiret, homme d'affaires français, est le beau-père d'Iván, enfant de María qu'il acheta à Toni, son fiancé. Il a fait un séjour en prison pour sévices sur son enfant et sur sa femme.

À sa sortie de prison, il devient membre du conseil d'administration de l'école. On découvre que c'est lui qui a assassiné Cayetano.

Pendant la quatrième saison, il entretient une liaison amoureuse avec Elsa, ce qui provoque la jalousie de Pedro. Ce dernier surprend Jacques déterrant le cadavre de Mateo et Noiret dépose alors le cadavre dans le coffre arrière de la voiture de Pedro pour le faire accuser de ce meurtre. Jacques Noiret est certainement l'assassin de Pedro ainsi que l'auteur de plusieurs autres meurtres.

Lors de la cinquième saison, il devient directeur de l'école mais est il est démis de cette fonction lorsqu'il rompt avec Elsa. Il semble avoir peur d'Hugo.

Dans la sixième saison, il découvre qu'Hugo est le bras droit de Wulf et qu'il est donc son supérieur direct. Cette saison nous fait découvrir que nos jeunes héros sont infectés et que c'est Noiret qui leur fournit le médicament qui leur permet de survivre. De plus, il apprend, de la part du traître, Roque, que ce dernier a tué Carolina et Jacques réclame le cadavre aux jeunes gens.

Il apprend également qu'il a eu un enfant, Tomás, avec le médecin de l'école, Lucía, alors qu'elle travaillait dans les laboratoires d'Ottox. Leur enfant est atteint d'une maladie génétique provoquée par les radiations que sa mère a subies durant son séjour dans les laboratoires d'Ottox.

À la fin de la sixième saison, Ritter Wulf lui ordonne de tuer Iván mais il ne peut s'y résoudre et le laisse s'échapper.

Dans les Dossiers secrets de l'internat, on apprend que ce personnage finira fou, interné dans un hôpital psychiatrique.

María Almagro (Marta Torné) 
Elle a 30 ans lorsqu'elle arrive à l'internat, après s'être évadée d'un hôpital psychiatrique où elle avait été internée pour avoir poignardé son ex-fiancé, Toni. Ancienne junkie, elle a eu avec ce dernier un enfant alors qu'elle n'avait que 13 ans. Le père, également toxicomane, a vendu l'enfant pour pouvoir s'offrir un shoot. María tomba dans le coma à la naissance de l'enfant et se réveilla un an plus tard, croyant qu'elle venait d'accoucher. Après cet accouchement difficile, elle s'est retrouvée stérile. Elle fut alors placée dans un centre pour mineurs, où elle reçut la visite de Valentina, la mère adoptive de son enfant et apprit ainsi que son fils était en vie. Après s'être désintoxiquée, elle regagna sa liberté et, deux ans avant son entrée à l'internat, elle retrouva par hasard le père de son enfant qui lui avoua avoir vendu l'enfant à un couple fortuné. Lors d'une bagarre, elle lui planta un tournevis dans l'estomac et fut condamnée pour homicide et internée dans un hôpital psychiatrique. Durant son internement, elle apprit que son fils se trouvait à l'internat Lagune noire. Elle y obtint donc une place de femme de ménage, emploi qu'elle intégra, en s'enfuyant de l'asile, afin de pouvoir protéger son fils.

C'est là qu'elle fait la rencontre d'Héctor et en tomba amoureuse, mais, à cause de la grossesse d'Elsa, elle décida de l'oublier.

Son fils tant aimé n'est autre qu'Iván, très populaire à l'école. Elle hésite à dire à Iván toute la vérité d'autant plus que ce dernier lui voue du mépris puisqu'elle n'est qu'une « bonniche de merde » et qu'elle n'arrête pas de le coller afin de le protéger et l'aider. Mais, au fil du temps, Iván finit par s'y attacher et lui montrer de l'affection.

Le père « adoptif » d'Iván n'est autre que monsieur Noiret, lequel, afin de contrer les projets de María, lui présente une fausse mère.

Elle tombe amoureuse de Fermín mais leur relation prend rapidement fin, ce dernier s'estimant pas assez bien pour elle.

Lors de l'épisode 34, Iván apprend par Toni qu'elle est sa mère, étant les dernières paroles prononcées par son géniteur.

Lors du chapitre 42, elle est à nouveau internée, sur ordre d'Hugo, après qu'elle a découvert certaines des activités du projet Géminis.

María tente de fuir l'internat à la fin de la cinquième saison lorsque Jacques Noiret la menace de les tuer, elle et son fils. Sous un prétexte, elle tente donc de fuir avec Iván, mais les deux doivent regagner l'internat. Hugo prévient les services psychiatriques afin qu'ils la récupèrent, alors qu'Iván, ignorant qu'elle est sa mère, dit à Hugo où elle se cache. Lors des dernières scènes de la saison, Iván vient la voir à l'hôpital, lui avoue savoir qu'elle est sa véritable mère et lui demande pardon.

Le début de la sixième saison la voit internée, subissant des tortures, mais elle est finalement sauvée par Fermín. De retour à l'internat, Iván l'oblige à fuir. Mais elle doit revenir afin d'éviter que son fils ne tue Noiret et qu'il meure faute de médicament.

Elle a joué les agents doubles, Fermín lui fournissant des informations afin qu'elle les remette à Noiret et lui faire croire qu'il contrôle Fermín et son organisation. Mais Noiret, grâce à des caméras cachées dans des bennes de recyclage, découvre la supercherie. Lors du dernier épisode, elle entre en contact téléphonique avec le chef de Fermín et se trouve à quelques mètres du virus lorsque celui-ci est libéré.

Son personnage adolescent est interprété par Andrea Ros.

Marta Hernández Velasco/Lucía Merkel/Lucía García (Lola Baldrich) 
Lucía est médecin. C'est l'une des quatre orphelines.

Stricte et très professionnelle, Lucía est peu portée aux démonstrations publiques d'affection.

Pour elle, sa carrière est ce qui passe avant tout et les patients ne sont qu'un moyen de plus de démontrer son talent.

Héctor subit une grave et très rare maladie pour laquelle il n'existe aucun traitement connu. Après le refus de l'ex-directeur à se faire admettre à l'hôpital, le médecin décide de s'installer à l'internat afin de lui administrer sur place un traitement expérimental. Avec le temps, Héctor finira par faire naître en elle plus qu'un intérêt professionnel. Lucía n'est pas habituée à traiter des personnalités comme la sienne et encore moins prête à lutter contre ses sentiments, d'autant plus que ces sentiments semblent partagés.

Elle travaille pour le projet Géminis bien que, au début, elle ignorait totalement le mal qu'elle était en train de faire. Lorsqu'elle apprend les véritables intentions grâce à Sandra Pazos (Irene Espí), elle menace Ritter Wulf (Santiago Pazos) de le dénoncer mais ce dernier lui injecte le virus, ce qui l'oblige à continuer ses recherches si elle tient à sauver sa peau. Héctor (Samuel) découvre grâce à son tatouage qu'elle est l'une des quatre orphelines.

Elle a eu un enfant atteint d'une photophobie génétique, elle correspond par messagerie instantanée avec un être cher ce qui fait penser que, si ce n'est pas avec son enfant, elle communique avec Héctor qui serait alors caché quelque part alors que tout le monde le pense mort.

Les scènes où elle apparaît enfant sont interprétées par Carla Diaz.

Rebeca Benaroch (Irene Montalà) 
Attirante et passionnée, Rebeca, la nouvelle professeur d'histoire, souffre de ne pouvoir mener une vie normale. 

Son passé l'oblige à être très prévoyante avec les gens, se surprotège et s'en méfie à contrecœur. Mais ce n'est pas sa vocation pédagogique qui l'a menée à l'internat la Lagune noire. Elle connaît bien les secrets de l'ancien orphelinat et s'y est rendue pour y faire justice. Elle approche Fermín en lui révélant ses plans, et ils s'associent afin de mener de front leurs enquêtes.

Cependant, elle y a rencontré un obstacle qui peut mettre à bas ses projets : l'attirance qu'elle ressent pour Martín la rend bien plus vulnérable qu'elle aurait cru.

Rien qu'en touchant quelqu'un, elle est capable de voir les pires choses que cette personne a commises dans sa vie. C'est ainsi qu'elle a découvert qui a tué Joaquín Fernández (c'est Martín), ce qui, bien qu'elle se sente attiré par lui, la repousse dans un premier temps, jusqu'à ce qu'elle découvre, grâce à Lucas, qu'il ignorait tout de ses enquêtes.

Élèves

Amaia (Nani Jiménez) 
Amaia a toujours été une élève exemplaire et c'est justement son brillant parcours scolaire qui lui a permis d'intégrer l'école la Lagune noire, un internat de luxe raffiné. Elle fait partie du groupe des élèves en avance, mais elle tente cependant de mener une vie le plus simple possible, fuyant toutes les allusions à ses capacités.

Humble et quelque peu timide, Amaia n'aime pas se laisser aller, mais, lorsqu'on finit par la connaître, elle se révèle être une personne fort amusante.

Sa beauté ne passera pas inaperçue mais elle est peu encline aux histoires de cœur ; elle aime les gens et ne cherche qu'à se faire de véritables amis.

Sympathique et affable, Amaia intégrera petit à petit le groupe de Marcos et ses amis. Elle se sentira attiré par ce dernier, mais ce sentiment ne sera pas réciproque.

Après la mort tragique de Carol, elle viendra partager la chambre avec Vicky et Julia.

Lors du dernier épisode de la sixième saison, elle sauve Marcos de la mort et se joint à lui pour sauver Paula.

Evelyn Pons (Denisse Peña) 
Evelyn est la petite copine blonde de Paula, qui aide son amie en tout. Evelyn est l'enfant de parents millionnaires qui l'ont envoyée à l'internat à la suite d'une crise familiale. Moins révoltée que Paula, bien plus posée et sensée, elle tente toujours de faire entendre raison à cette dernière avant qu'elle ne commette un quelconque forfait.

Après la chute d'Evelyn dans le puits du bois, sa mère a failli la retirer de l'école. Après la séparation de ses parents, elle se cherche un deuxième père semblable au sein et finit par demander à Paula de partager son tuteur. Elle est amoureuse de Lucas. Lors du dernier épisode de la cinquième saison, elle se cache dans une valise afin de partir en vacances avec Paula. Mais, pendant un instant d'inattention de Lucas et Paula, l'homme à tout faire, Arturo, emporte la valise. Fernando, le fère d'Amelia, avait une valise identique et, lors de l'explosion de sa voiture, on a cru à la mort de l'enfant. En fait, la valise était déjà chargée dans l'autocar.

Iván Fernández Almagro/Iván Noiret León (Yon González) 
Riche, problématique et arrogant, c'est l'archétype du fils de riche habitué au meilleur. L'évolution du feuilleton fera se révéler sa véritable nature rebelle, anticonformiste et laissera entrevoir ses véritables sentiments et son moi véritable. Iván est dans cette école parce que son père est l'un des principaux actionnaires. C'est un enfant très prompt à entrer en querelle et, cependant, ses sorties cachent un net manque d'affection. Son « père », producteur français de cinéma, toujours occupé et qu'il voit à peine, pallie son manque d'affection par des cadeaux et caprices, l'ayant de plus maltraité depuis sa tendre enfance.

Il sort avec Carolina et feint, devant ses camarades, n'être intéressé que par le trophée que cela représente, mais la jeune fille est, pour Iván, ce qui ressemble le plus à une famille. L'arrivée de Marcos et l'attrait de celui-ci pour Carolina révélera au grand jour sa part la plus vulnérable.

Il n'a que du mépris pour María et cela n'est dû qu'à la profession qu'elle exerce, alors qu'il ignore qu'elle est sa mère.

Cependant, son rapprochement finit par rompre cette posture, créant entre eux une espèce d'affection. Plus tard, Iván reçoit une lettre de sa cousine où celle-ci lui dit que son père et sa mère ne sont pas ses véritables parents. Il apprend également que sa mère, après avoir appris qu'Iván n'était pas son fils, s'est suicidée. Lors de la troisième saison, Iván tu le contact de Fermín qui menaçait María d'un fusil. Cela le traumatise et, devant cette situation, il fait appel à Marcos et deviennent alors de grands amis. Iván questionne María sur le sujet mais elle refuse de lui répondre alors même qu'elle couvre son délit. Dans la quatrième saison, il découvre que son père voulait avoir sa garde afin de pouvoir conserver l'énorme héritage de sa tante, parmi lequel se trouve la firme pharmaceutique Ottox qui, entre autres, fournit le matériel chirurgical et pharmaceutique aux médecins de l'internat. Il entretient une relation avec Julia. À la fin de la quatrième saison, il apprend que Toni est son père et María, sa mère.

Dans la cinquième saison, Iván se moque de María parce que Noiret lui montre des papiers parmi lesquels se trouve le dossier psychiatrique de María affirmant qu'elle n'a jamais eu d'enfant et que son délire lui fait croire qu'elle en a eu un. Dans de précédents épisodes, Julia voit la mère adoptive d'Iván, laquelle doit lui révéler une chose importante, mais Iván ne la croit pas jusqu'au dernier épisode, dans lequel Julia lui donne une clé remise par sa mère. Cette clé ouvre un tiroir du bureau de Noiret dans lequel il découvre des papiers qui lui apprennent que María est réellement sa mère. À la fin de l'épisode, lorsqu'il parle à sa mère, dans l'hôpital psychiatrique, il saigne du nez. Noiret l'a infecté avec le virus d'Ottox.

Durant la sixième saison, il entre en conflit avec Rubén avec lequel il partage les vues sur Julia, cette dernière ayant été tellement humiliée et repoussée par Iván durant ces derniers mois.

À la fin de la saison, il aide Julia à descendre dans les souterrains afin de détruire le cercueil de verre dans lequel la petite Eva est cryogénisée, évitant ainsi à Julia de mourir congelée.

Javier Holgado (Sergio Murillo) 
C'est un garnement qui s'entête à embêter Paula et Evelyn, il est également l'ennemi de Lucas. Cependant, lors de la cinquième saison, ils se joint au trio formé par Lucas, Evelyn et Paula pour enquêter sur la mort de Susana. Cependant, il est de tous les coups-fourrés et se moque en permanence du groupe de Paula. C'est lui qui, accidentellement, à la fin de la sixième saison, va se faire propager le virus dans l'internat. Le nom du personnage est un hommage direct au scénariste de plusieurs séries telles que Los misterios de Laura, Motivos personales, Acusados...

Julia Medina Jiménez (Blanca Suárez) 
Belle et rebelle, indépendante et manipulatrice, elle a le don de voir et parler aux fantômes.

Sa mère l'a placée à l'internat en milieu d'année afin de l'éloigner de son beau-père, avec qui elle l'a surprise au lit. Julia, qui est amoureuse de son beau-père, tente de s'enfuir de l'internat pour le voir en faisant chanter Elsa. Elle y parvient mais, à son retour, elle se retrouve face à sa mère qui a tout raconté à Héctor et Elsa. L'intervention de l'ex-directeur fait alors s'éloigner le beau-père de la jeune fille. Son véritable père mourut dans un accident de voiture, mais, au funérarium, il lui apparaît et lui révèle que sa mort n'avait pas été accidentelle. Elle le dit à sa mère mais cette dernière, ne l'a croyant pas, la fit interner dans un hôpital psychiatrique.

En classe, elle se rebelle et fait preuve d'irrespect envers les enseignants. Elle accuse Iván d'avoir volé un examen, mais elle découvrit par la suite que c'était Vicky. Elles deviennent amies lorsque Victoria lui parle de Cristina Palacios et commencent à enquêter sur Mateo. Julia glisse sous la porte de ce dernier une lettre anonyme mais le professeur découvre qu'elle en est l'auteur. Il réussit à la convaincre que la mort de la jeune fille fut accidentelle et les suspicions de Julia tombent et elle commence à le suivre dans son jeu.

Lorsque Cayetano lui apparaît, elle pense d'abord que c'est un garçon qui lui court après. Une lettre d'amour trouvée sur son lit finissant de l'en convaincre, puisqu'elle ignore que son auteur est Roque. Mais ses apparitions lui semblent de plus en plus bizarres puisque son admirateur ne parle jamais et, parfois, disparaît soudainement. Lorsque ses camarades célèbrent l'anniversaire de Cayetano, elle voit quelques photographies de lui et comprend alors qu'il s'agit de son fantôme. Elle l'affronte et il lui fait comprendre qu'il veut révéler quelque chose à ses amis. Après de nombreux efforts, elle finit par les convaincre et Cayetano, après avoir délivré son message, disparaît pour toujours. Ce fait favorise l'intégration de Julia dans le groupe, ses membres lui racontant toute l'histoire des mystères de l'internat.

Elle se rend compte que son père était impliqué dans l'histoire en voyant dans une vidéo dans laquelle elle découvre que son père travaillait avec la mère de Marcos. Elle s'échappe avec Iván afin de se rendre au cabinet d'avocats où il travaillait et y trouvent un enregistrement vidéo où l'on voit Noiret lui rendant visite le jour même de sa mort. Elle s'échappe à nouveau pour aller, cette fois-ci, à la banque avec la clé d'un coffre trouvée dans le livre de Martín. Après maint difficultés, elle réussit à sortir les éléments que son père gardait dans ce coffre : un cadre photo et un échantillon de sang de Paula. Finalement, ils finissent par découvrir, caché dans un double fond de l'enveloppe, des photographies de l'organisation.

Roque est amoureux d'elle. Lorsque Iván et Carolina rompent leur relation, Julia dit à Iván qu'il peut compter sur elle. Iván a du mal à se faire à l'idée que le meurtrier de Cayetano est son père et en veut à Julia. Malgré leur relation de plus en plus tumultueuse, ils tombent amoureux l'un de l'autre et leur liaison, d'abord cachée à Roque, finit par être révélée publiquement. Lorsque le beau-père de Julia reparaît, Iván feint de s'en moquer et Julia retourne avec lui. Mais Julia ignore que le véritable but de son beau-père est de lui soutirer des informations sur ce qu'elle sait de son père, puisque son beau-père est membre d'Ottox. Iván le découvre et va pour la sauver, mais se fait également capturer. Par chance les deux jeunes gens sont sauvés par Toni et María.

Elle continue sa relation amoureuse avec Iván. Elle voit le fantôme de la mère adoptive d'Iván. Celle-ci veut faire comprendre à son fils qu'elle ne s'est pas suicidée mais a été noyée par Jacques Noiret. Durant la saison 6, elle voit le fantôme d'une fillette ressemblant étrangement à Paula. Il s'agit d'Eva, la fille de Ritter Wulf, infectée accidentellement par le virus et maintenue congelée par son père jusqu'à la découverte de l'antidote.

Lucas Álvarez Yerena/Lucas Galván Yerena/Lucas Moreno (Javier Cidoncha) 
Lucas est le fils de Martín. il a 6 ans, il est blond et arrive avec son père à l'internat, poursuivis par la police, son père l'ayant enlevé parce que sa mère voulait l'emmener avec elle en Argentine. Il se lie d'amitié avec Paula et Evelyn, cette dernière tombant amoureuse de lui, mais l'enfant l'ignore jusqu'à ce qu'elle le lui avoue. Il fait des rêves prémonitoires. Ils sont caractérisés par le fait que, lorsque ces rêves surviennent, il mouille son lit. L'un de ces rêves lui apprend que son père va tuer quelqu'un à l'aide d'un tournevis. Un autre rêve lui apprend que le chien du garde forestier découvre un cadavre. Il se lie d'amitié avec Rebeca a qui il révèle que son père a tué don Joaquín, dont la véritable identité est Martin von Klaus, un ancien officier nazi, qui s'est réfugié en Espagne après la chute du Troisième Reich sous cette nouvelle identité.

Marcos Novoa Espí/Marcos Novoa Wulf/Marcos Novoa Pazos (Martín Rivas) 
Il est attirant, noble, sensé, cohérent, responsable et courageux. Marcos vit à l'internat, avec sa petite sœur Paula, depuis que le bateau de ses parents a coulé, entraînant leur disparition. Depuis son arrivée, il est devenu le chef de la bande d'élèves qui tentent de découvrir les secrets qui se cachent à l'internat. Son avocat, Mario Torres, fut celui qui les mena à la Lagune noire, où Héctor les prit en charge, devenant leur tuteur légal. Il commence à se rapprocher de Carolina et des autres à partir du moment où sa sœur trouve la bague d'Alfonso lors d'une promenade dans le bois. Depuis lors, il n'arrête pas d'enquêter et découvre que l'arrivée de sa sœur à l'internat ne s'est pas faite par hasard. Il apprend également que sa mère se nomme en fait Irene Espí et qu'elle était l'une des orphelines. 

Il entame une relation particulière avec Carolina dont il finit par tomber amoureux, ce qui est loin de plaire à son petit copain, Iván, mais ce dernier ne réussira pas à lui faire oublier Marcos. Cependant, leur relation cesse car Carolina ne peut se résoudre à abandonner Iván qui vit des moments très difficiles. Plus tard, il tombera amoureux d'Amelia, l'institutrice de sa sœur. Il entretiendra avec l'institutrice une relation interdite.

Il protégera sa sœur, tentera de répondre à toutes ses questions, l'enfant trouvant en Marcos son unique soutien et réconfort. Iván et lui finiront par devenir de grands amis en partageant un terrible secret, alors qu'il se comportera de pire en pire avec Héctor, ayant des doutes sur sa loyauté.

Bien plus tard, il découvrira qu'Amelia fait partie du groupe de nazis, il en souffrira terriblement.

Internado

El Internado